Bundesstraße 309 (oder B 309) steht für:
 Die Staatsstraße 2520 in Bayern, die ehemals Bundesstraße 309 hieß.
 Die Steyrer Straße Oberösterreich, die ehemals Bundesstraße 309 hieß.